En Pologne, Sokola Góra peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Sokola Góra, un village du powiat de Radomsko,
 Sokola Góra, un village du powiat de Zgierz.